Loisy kan syfta på: 

 Loisy, Meurthe-et-Moselle, fransk kommun i departementet Meurthe-et-Moselle
 Loisy, Saône-et-Loire, fransk kommun i departementet Saône-et-Loire
 Loisy-en-Brie, fransk kommun i departementet Marne
 Loisy-sur-Marne, fransk kommun i departementet Marne

Se även 

 Alfred Loisy